Комбайнд-Локс (Вісконсин), Комбайнд-Локс (англ. Combined Locks) — селище (англ. village) в США, в окрузі Автаґемі штату Вісконсин.
 Каскейд-Локс (Орегон), Каскейд-Локс (англ. Cascade Locks) — місто (англ. city) в США, в окрузі Гуд-Рівер штату Орегон.
 Віндзор-Локс (Коннектикут), Віндзор-Локс (англ. Windsor Locks) — місто (англ. town) в США, в окрузі Гартфорд штату Коннектикут.
 Куате-Локс, Куа́те-Локс (окс. Quate Lòcs) — сучасний терсун, адміністративна одиниця другого рівня у районі (кумарці) Баль-д'Аран у Каталонії.
 Гартвіг Локс (нім. Hartwig Looks; 27 червня 1917, Фленсбург — 8 жовтня 2005, Глюксбург) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне, капітан-цур-зее.